Мария Йозефа:

 Мария Йозефа Австрийская — австрийская эрцгерцогиня, дочь императора Франца I
 Мария Йозефа Саксонская — мать последнего императора Австрии Карла I.